Henry Percy kan syfta på flera personer, bland andra: 

Henry Percy, 1:e baron Percy (1272-1315), far till den följande
Henry Percy, 2:e baron Percy (1299-1352), farfar till den följande
Henry Percy, 1:e earl av Northumberland (1341 – 1408), far till den följande
Henry Percy även kallad Harry Hotspur, son till den föregående, far till den följande
Henry Percy, 2:e earl av Northumberland (1392 /1393 – 1455), son till den föregående, far till den följande
Henry Percy, 3:e earl av Northumberland, (1421–1461), son till den föregående, far till den följande
Henry Percy, 4:e earl av Northumberland, (1449–1489), son till den föregående, far till den följande
Henry Percy, 5:e earl av Northumberland, (1478–1527), son till den föregående, far till den följande
Henry Percy, 6:e earl av Northumberland, (1502–1537), son till den föregående
Henry Percy, 8:e earl av Northumberland (1532–1585), brorson till den föregående
Henry Percy, 9:e earl av Northumberland (1564–1632), son till den föregående
Henry Percy, 7:e hertig av Northumberland (1846–1918), sonsons dottersons dottersons sonsons son till den föregående
Henry Percy, 9:e hertig av Northumberland (1912–1940), sonson till den föregående
Henry Percy, 11:e hertig av Northumberland (1953–1995), brorson till den föregående